El término Requena puede referirse a:

 Requena, municipio de la provincia de Valencia, España.
 Requena de Campos, municipio y localidad en la comarca de Tierra de Campos, Palencia, España.
 Requena, ciudad capital del distrito y de la provincia de Requena en el departamento de Loreto, Perú.
 Distrito de Requena, distrito de la provincia de Requena, departamento de Loreto, Perú.
 Provincia de Requena, provincia del departamento de Loreto, Perú.
 Puerto Requena, puerto fluvial del Estado Guárico, Venezuela.

 La comarca de Requena-Utiel.

Personalidades 
 Francisco Requena, militar español que delimitó los límites ente los reinos de España y Portugal en la selva amazónica;
 Gladys Requena (1952-), política venezolana;
 José Venancio López Requena (1791–1863), presidente de Guatemala;
 Manuel Requena (1802–1876), político mexicano;
 Manuel Requena de la Dueña (1976-), entrenador de fútbol español;
 Gaspar Requena (primera mitad del siglo XVI), pintor español;
 Gaspar Requena, el Joven (c. 1530-1603), pintor español, hijo del anterior;
 Vicente Requena el Viejo (c. 1530-1590), pintor español;
 Vicente Requena el Joven (1556-c. 1606), pintor español, hijo del anterior;
 José María Requena (1925-1998), novelista español;